fiume Pljussa – affluente del Narva
 Pljussa – insediamento nell'Oblast' di Pskov
 pace di Pljussa – stipulata dopo la guerra di Livonia